KSZ steht für:
 Kantonsschule Zug, schweizerische Kantonsschule
 Kleinbahn Siegburg–Zündorf, inzwischen stillgelegte Kleinbahnstrecke von Siegburg nach Porz-Zündorf Köln
 Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle Mönchengladbach, eine wissenschaftliche Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz
 Kotlas Airport (IATA-Code), Flughafen von Kotlas, Oblast Archangelsk, Russland

KSz steht für:
 Lokalbahn Kőszeg–Szombathely, österreichisch-ungarische Lokalbahn zwischen Kőszeg und Szombathely, Komitat Vas, Westungarn
 KSz – Kőszeg und Jurisicz, dort genutzte Tenderlokomotiven

ksz steht für:
 Kodaku (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten des Korwa-Dialektkontinuums, einer der Munda-Sprachen in Indien

Abkürzung